Trebies o Trevis fou una ciutat d'Úmbria a l'oest dels Apenins, a la Via Flamínia. La seva població és esmentada per Plini el vell com Trebiates i la ciutat era un municipi romà. El seu nom modern és Trevi.

Ciutats romanes de l'Úmbria